Il doppio del torneo di tennis Waco Tennis Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Devin Bowen e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Ryan Haviland e K. J. Hippensteel 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (Campioni)
 Diego Ayala /  Robert Kendrick (quarti di finale)

 Paul Goldstein /  Jeff Morrison (semifinali)
 Huntley Montgomery /  Brian Vahaly (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waco Tennis Challenger 2003